

Astronomia
 9105 Matsumura – asteroide della fascia principale

Persone
 Jinzō Matsumura – botanico giapponese
 Matsumura Goshun – pittore giapponese
 Shōnen Matsumura – entomologo giapponese
 Sōkon Matsumura – guerriero e maestro di karate giapponese